Демократическая Республика Конго делится на 26 провинций. Данное административное деление страны должно было вступить в силу в феврале 2009 года, однако к концу 2010 года этого так и не произошло.
Данное административное деление вступило в силу в 2015 году.

Административное деление Демократической Республики Конго до 2009 

 
Списки:Республика Конго